

Geografia

Ucraina

Villaggi

Oblast' di Volinia 
 Birky, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ljubeshiv
 Birky, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ljuboml'